Виллер () — коммуна на северо-востоке Франции, регион Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель. Относится к кантону Гротенкен.

Географическое положение 

Виллер расположен в 320 км к востоку от Парижа и в 38 км к востоку от Меца.

История 
 Поселение исторической провинции Лотарингия, сеньората Моранж.
 Принадлежал знатному лотарингскому дому де Гурси.
 В 1811—1835 годы Бустроф входил в состав коммуны Виллер.

Демография 

По переписи 2011 года в коммуне проживало 190 человек.

Достопримечательности 
 Следы галло-романской культуры, римская дорога, статуэтка Аполлона.
 Церковь Сен-Жак (1717), реконструирована в 1950 году.
 Часовня Нотр-Дам-де-Дулёр (1734).

Примечания

Ссылки 
 INSEE statistics. Виллер